SOC může znamenat:

 Středoškolská odborná činnost (SOČ) – soutěž odborných prací studentů českých středních škol
 System on a chip (SoC) – počítač integrovaný v jediném integrovaném obvodu
 Google Summer of Code – stipendia studentům za programování na vyhlášených projektech
Security Operation Center – centralizovaná jednotka zaoberajúca sa bezpečnosťou na organizačnej aj technickej úrovni. Môže byť aj v informatike ako špecializované miesto, resp systém, kde sa monitorujú, vyhodnocujú a ochraňujú podnikové informačné systémy všetkých úrovní.